Hainhaus steht für die folgenden geographischen Objekte:

 Hainhaus, eine der Vorgängersiedlungen von Kaltenweide, Stadtteil von Langenhagen, Niedersachsen
 Hainhaus (Vielbrunn), Weiler und Jagdschloss bei Vielbrunn, Stadtteil von Michelstadt, Hessen
 Kastell Hainhaus, römisches Kastell am Neckar-Odenwald-Limes bei Vielbrunn

Siehe auch:
 Hönehaus